

Nom de famille 

 Daniel Ligou (1921-2013), historien et universitaire
 Robert Ligou (1921-1983), enseignant et militant

Patronyme français